All Night Long:
 All Night Long — концертный альбом американской певицы и пианистки Ширли Хорн.
 All Night Long — пятый студийный альбом американской хард-рок-группы Buckcherry.
 «All Night Long» — песня датского поп-музыканта Саймона Мэтью.
 «All Night Long» — сингл американской R&B-группы Mary Jane Girls.